Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2015-2016 - België
 Eerste klasse 2015-16 (basketbal België)
 Eerste klasse 2015-16 (vrouwenvoetbal België)
 Eerste klasse 2015-16 (voetbal België)
 Eerste klasse 2015-16 vrouwen (voetbal Frankrijk)